Второй розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой снова прошёл в одно время с чемпионатом. Планировалось участие 32 команд (из них по крайней мере 21 играла в чемпионате РСФСР), играли «на вылет» по одному матчу на поле одного из соперников, за исключением полуфиналов и финала – эти матчи прошли в Электростали. Пять участников (представители Ярославской, Тамбовской, Тульской областей, Красноярска и БашАССР) не явились на игры.

Полуфиналисты получали право принять участие в розыгрыше Кубка СССР. Так как к его началу не был сыгран один из четвертьфиналов, а основной состав одного из полуфиналистов – свердловского «Динамо», уже был среди участников от чемпионата СССР, во всесоюзном турнире сыграли обе команды несыгранного четвертьфинала.

«Химик», через месяц после выигрыша кубка, также победил и в чемпионате РСФСР, сделав первый в истории «дубль».

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой